

Definição 

É um projeto da área da Medicina Preventiva e Social composto por um conjunto de ações de empreendedorismo social, isto é, que não visa o lucro, idealizada em 2017 por Djalma Ribeiro Costa no Hospital Infantil Lucídio Portella, com apoio do diretor Vinicius Pontes do Nascimento  que permitiu a articulação e execução do projeto. Sua logomarca aprovada em 2017 pela equipe organizadora e pelos servidores e colaboradores do Hospital Infantil Lucídio Portella é um urso marrom com um texto acima (NOVEMBRINHO AZUL).

Sua proposta é a operacionalização de recursos legais e infralegais que visam a promoção da saúde e a prevenção de agravos em crianças e adolescentes do sexo masculino. Em outras palavras, busca operacionalizar políticas de saúde integral masculina sobre os pilares da educação em saúde, empoderando pais ou cuidadores e o próprio homem desde tenra idade. Os embasamentos legais são a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) através da portaria n° 1.130 de 05/08/2015 GM/MS (0 a 9 anos), art. 227 da Carta Magna (CF/1988) (Criança, adolescente e jovem) e a Lei 8069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente – ECA).

Estas políticas têm, em comum, proteger e promover a saúde de crianças e adolescentes principalmente aqueles sob condições de vulnerabilidade social, considerando os contextos socioculturais e político-econômicos envolvendo a saúde de criança e adolescente do gênero masculino, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão de Estados e Municípios.  

Em consonância com o art. 5° da PNAISC, item VI (planejamento e desenvolvimento de ações) e visando redução das vulnerabilidades e riscos para o adoecimento e outros agravos, a prevenção das doenças crônicas ou cancros (câncer) na vida adulta e da morte prematura de crianças e adolescentes seja por doenças específicas dos tratos urinário e genital de interesse da Urologia ou da Nefrologia seja por agravos externos, ambos potencialmente preveníveis ou tratáveis, seguiu-se com um plano de ação em 2017 nos seguintes eixos:

Surgimento da Lei Novembrinho Azul 

Em 2018, foi aprovado na Câmara Municipal de Blumenau-SC, o Projeto de Lei Municipal nº 7.716, de autoria dos vereadores Gilson de Souza, do PSD, e Alexandre Matias, do PSDB, que “ACRESCENTA ARTIGO 41-A NA LEI Nº 8.362, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA INSTITUIR O “NOVEMBRINHO AZUL”, de atenção à saúde da criança e do adolescente de sexo masculino.

Naquele mesmo ano, durante o mês de novembro, a vereadora de Teresina - PI, Teresinha Medeiros, do PSL, enviou o Projeto de Lei Municipal nº 205 de 2018, o qual instituía no calendário oficial de eventos do município de Teresina, o "dia municipal Novembrinho Azul", a ser comemorado no dia 20 de novembro.

Em 2019, no Piauí, o Projeto de Lei Estadual 7224/2019, de autoria do Deputado Estadual Gessivaldo Isaías, foi aprovado, sendo conhecido como Lei Novembrinho Azul, a qual dispõe sobre instituir o dia em alusão ao evento "Novembrinho Azul". Segue a redação da lei:Lei Estadual 7.224 de 18 de junho de 2019

Art 1º Fica instituído no calendário escolar e em todos os hospitais que compõem a rede estadual a data de 07 de novembro em alusão ao evento “Novembrinho Azul”.

Art. 2º Cada escola e hospital receberá material gráfico e ainda profissionais da área de saúde a fim de tratar sobre o tema, qual seja, oferecer atendimentos e alertar sobre doenças urológicas prevalentes na infância e adolescência, educação sexual e vulnerabilidades a agravos externos.

Art. 3º Deverá cada gestor escolar e hospitalar enviar relatório às suas devidas secretarias, relatando que ou quais atividades foram desenvolvidas nesta data.

Art. 4º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

D.O.E.PI, 19 de Junho de 2019.

Com a aprovação da Lei Novembrinho Azul, a qual formalizou os objetivos estratégicos e tornou o projeto numa Política Pública de ações intersetoriais de promoção da saúde e prevenção de agravos na população de crianças e adolescentes do sexo masculino no Estado do Piauí, incluindo as Secretarias de Estado da Saúde (SESAPI) e da Educação (SEDUC), o planejamento estratégico do projeto Novembrinho Azul evoluiu principalmente nos aspectos de gestão de processos e desenvolvimento de lideranças locais e regionais para difundir, implementar e operacionalizar aqueles objetivos estratégicos bem demonstrados pelo diagrama de processos ao lado, o qual tornou de mais fácil compreensão por toda a população o significado da Lei Novembrinho Azul.

Cidades onde houve a ação social 

Aracaju, Sergipe, 2018

Blumenau, Santa Catarina, 2018

Castelo do Piauí, Piauí, 2017

Criciúma, Santa Catarina, 2018

Fortaleza, Ceará, 2018Oeiras, Piauí, 2017

Paulínia, São Paulo, 2018

Presidente Prudente, São Paulo, 2017

Simplício Mendes, Piauí, 2017

Teresina, Piauí, 2017, 2018União, Piauí, 2017